Жак Прессер (, Амстердам — , Берген ан Зее, Нидерланды) — нидерландский , писатель и поэт, наиболее известен своей книгой «Пепел на ветру: уничтожение голландского еврейства» о преследованиях нидерландских евреев во время Холокоста.

Биография

Ранние годы 
Жак Прессер родился в относительно бедной семье светских евреев. Он окончил университет Амстердама и занялся преподаванием, а с 1930 года — и академической карьерой.

Вторая Мировая война 
Вторжение Германии в Нидерланды в 1940 году поразило Прессера. Он даже пытался покончить с собой. Затем антиеврейские законы лишили его работы и в конце войны заставили прятаться от нацистов, чтобы не погибнуть. Жена Жака была депортирована в лагерь смерти Собибор и погибла там.

После войны 

Продолжал заниматься академической наукой и публиковал много масштабных исторических исследований. Также написал ряд творческих текстов, некоторые из которых были весьма успешны. В 1954 году женился во второй раз, женой ученого стала Берта Хартог. Послевоенные взгляды Прессера можно назвать левыми, он активно печатался в соответствующих журналах, комментировал на страницах газет деколонизацию голландских колоний (Индонезия) и маккартизм в США. В 1969 году вышел на пенсию, в 1970 скоропостижно скончался.

Вклад в историческую науку 
 Книга о борьбе Нидерландов против испанского владычества. Несколько раз переиздавалась во время Второй Мировой и запрещалась нацистскими оккупантами по очевидным причинам - поднимала дух населения к сопротивлению иностранным захватчикам, тем более, что франкистская Испания была взаимно симпатична Рейху.

 Значимая большая биография Наполеона Бонапарта (опубликована в 1946 году)

 Книга о Холокосте в Нидерландах. Прессер начал работу по заданию парламента страны 1950 года, опубликована в 1965 и неоднократно переиздавалась, в том числе за границей.

Другие работы 
Кроме исторических работ, Прессер написал бестселлер «Ночь жирондистов». Во многом эта книга автобиографична. Также писал стихи и детективы.

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на книгу "Пепел на ветру: уничтожение голландского еврейства" 

Исследователи Холокоста
Персоналии:Холокост в Нидерландах
Писатели Нидерландов